Batalla de Nicòpolis (66 aC)
 Batalla de Nicòpolis (48 aC)
 Batalla de Nicòpolis (250)
 Batalla de Nicòpolis (1396)
 Batalla de Nicòpolis (1877)